Чанчуньский диалект - это диалект китайского языка, на котором говорят люди в городе Чанчунь в провинции Цзилинь и его окрестностях. Он относится к области Сунляо на северо-востоке. Акцент там менее ярко выражен, чем у четырех соседних сельских округов, и более близок к характеристикам мандарина.

Характеристики

Чанчуньский диалект является членом чанчунь-харбинских поддиалектов.  Он очень близок к стандартному китайскому языку, но также имеет четкие характеристики фонетически и лексически.  В истории Чанчунь находился недалеко от центра маньчжурской культуры, его диалект похож на другие северо-восточные мандаринские диалекты, в нем много слов, заимствованных из маньчжурского языка.  После основания Китайской Народной Республики Чанчунь стал промышленно развитым, и город значительно вырос за счет рабочих-мигрантов.  В результате чанчуньский диалект больше напоминает мандаринский, чем диалекты, на которых говорят в близлежащих сельских округах.

Таблица основных гласных

Уникальный словарь
 小回 (Xiǎo huí) = Повернуть направо 
 大回 (dà huí) = Повернуть налево
 完事儿 (wánshìr ) = Закончить
 捎 (shāo) = Взять что-то
 忽悠 (hūyou) = Обман
 琢磨 (zhuómó) = Думать
 寻思 (xúnsi) = Мысль
 瞅 (chǒu) = Взгляд
 哥们儿 (gēmenr) = Друг (мужчина)
 娘们儿 (niángmenr) = Женщина
 爷们儿 (yémenr) = Взрослый мужчина
 干仗 (gànzhàng) = Бой
 嘎 (gā ) = Ставка
 嗯呢 (ng’ne) = Таблица результатов
 

Китайские языки и диалекты
Языки Китая